Claudio Corti peut désigner : 
 Claudio Corti (1955-), coureur cycliste italien ; 
 Claudio Corti (1987-), pilote de vitesse moto italien ;
 Claudio Corti (1928-2010), alpiniste italien.